Libkov est un toponyme qui peut désigner :

Libkov, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Libkov, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie